Landkreis Borna war die Bezeichnung für:
 Amtshauptmannschaft Borna (1939–1952)
 Kreis Borna (1990–1994)